Family Circle Cup 2012 — 40-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в американском городе Чарлстон, и являющегося частью тура WTA в рамках премьер серии.

В 2012 году турнир пройдёт со 2 по 8 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночки —  Каролина Возняцки
 пары —  Саня Мирза /  Елена Веснина

Соревнования

Одиночный турнир 

 Серена Уильямс обыграла  Луцию Шафаржову со счётом 6-0, 6-1.
 Серена Уильямс выигрывает 1й титул в сезоне и 40й за карьеру в туре ассоциации.
 Луция Шафаржова уступает 1й финал в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.

Парный турнир 

 Анастасия Павлюченкова /  Луция Шафаржова обыграли  Анабель Медину Гарригес /  Ярославу Шведову со счётом 5-7, 6-4, [10-6].
 Анастасия Павлюченкова выигрывает свой 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Луция Шафаржова выигрывает свой дебютный титул в туре ассоциации.

См. также 
 Family Circle Cup

 WTA Тур 2012
 Премьер турнир WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Апрель 2012 года
2012